

Film
Love Is Strange - Innamorarsi ancora (Love Is Strange) – film televisivo del 1999 diretto da Annette Haywood-Carter
I toni dell'amore - Love Is Strange (Love Is Strange) – film del 2014 di Ira Sachs

Musica
Love Is Strange – brano musicale del 1956 del duo Mickey & Sylvia, interpretato negli anni da numerosi artisti
Love Is Strange – album del 1990 di Kenny Rogers
Love Is Strange: En Vivo Con Tino – album dal vivo del 2010 di Jackson Browne e David Lindley